Влади́мир Ю́рьев:
 Юрьев, Владимир Владимирович (1938—2015) — советский, затем российский педиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
 Юрьев, Владимир Петрович (1861—?) — русский военный деятель, генерал-майор (1916), участник Первой мировой войны.
 Юрьев, Владимир Сергеевич (1854—1919) — русский военачальник, инженер-генерал.